Оскар (Oscar):
 Оскар — мужское имя.

В киноискусстве 
 «Оскар» — премия Американской киноакадемии.
 «Оскар» — кинокомедия Эдуара Молинаро с Луи де Фюнесом в главной роли (Франция, 1967).
 «Оскар» — кинокомедия Джона Лэндиса с Сильвестром Сталлоне в главной роли (США, 1991).

Персоналии 
  — герой ирландской мифологии, воин из Фенийского цикла.
 Оскар I (1797—1859) — король Швеции и Норвегии с 1844 по 1859 год.
 Оскар II (1829—1907) — король Швеции и Норвегии с 1872 по 1907 (1905) год.
 Оскар Прусский (1888—1958) — представитель рода Гогенцоллернов, сын императора Вильгельма II.
 Оскар, герцог Сконе (род. 2016) — шведский принц, сын кронпринцессы Виктории, внук короля Карла XVI Густава.
 Оскар (род. 1979) — псевдоним российской певицы Scarlett la Queen.
 Оскар (род. 1954) — бразильский футболист.
 Оскар (род. 1991) — бразильский футболист.

Фамилия 
 Оскар, Анна (1875—1915) — шведская оперная певица.
 Оскар, Пол (настоящее имя Пол Оскар Хьялмтиссон; род. 1970) — исландский певец, поп-исполнитель.

В технике 
  () — международная программа запуска радиолюбительских космических аппаратов.
 OScar — первая попытка спроектировать машину целиком, используя принципы открытого аппаратного обеспечения.
 «Oscar-I», «Oscar-II» — наименование советского проекта подводных лодок серии 949 «Гранит» / 949А «Антей» по классификации НАТО.
 «Oscar» — кодовое имя, присвоенное союзниками японскому армейскому истребителю Nakajima Ki-43 Hayabusa во время Второй мировой войны.

Другое 
 OSCAR — сетевой протокол сервиса ICQ для обмена сообщениями в реальном времени.
 (750) Оскар — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу F и входит в состав семейства Нисы.

См. также 
 Шахматный Оскар — ежегодная награда, присуждаемая шахматистам.
 Оскар дель Кальчо — ежегодная награда, вручаемая итальянской ассоциацией футболистов.
 Оскар-Бресани — муниципалитет в штате Сан-Паулу, Бразилия.
 Оскар-Колын-Сос — река в Ханты-Мансийском автономном округе, Россия.
 Oscars — театр в Швеции.